Richfield pode referir-se à:
Richfield (Utah)
Richfield (Pensilvânia)
Richfield (Carolina do Norte)
Richfield (Ohio)
Richfield (Kansas)
Richfield (Idaho)
Richfield (Minnesota)

Desambiguações de topônimos